LC, Lc eller lc kan avse:

 Lc – förkortning av lyftkraftscentrum
LC-krets – induktans och spole som bildar enelektromagnetisk svängningskrets
 LC – en bedömning av hot mot arters överlevnad (engelska: Least Concern), se livskraftig
 LC – en betalningsform (engelska: Letter of credit), se Remburs
 LC – inom kampsport en förkortning för 'Light contact', se fullkontakt
 .lc – nationell toppdomän för Saint Lucia
 LC – en signatur för illustratören Lars Carlsson, se Lars Carlsson (illustratör)
 L.C. – en amerikansk dokusåpastjärna, se Lauren Conrad
 LC (musikalbum)'' – ett musikalbum från 1981 av The Durutti Column